Aigars est un prénom masculin letton.

 Aigars Apinis (né en 1973), athlète handisport letton
 Aigars Cipruss (né en 1972), joueur et entraîneur letton de hockey sur glace
 Aigars Fadejevs (né en 1975), athlète letton
 Aigars Grauba (né en 1965), réalisateur et scénariste letton
 Aigars Kalvītis (né en 1966), homme d'État letton
  (1954-1999), lugeur letton-soviétique
  (né en 1959), nageur olympique letton
  (né en 1967), joueur letton de basket-ball
  (né en 1976), homme politique letton
 Aigars Šķēle (né en 1992), joueur letton de basket-ball
  Aigars Štokenbergs (né en 1963), homme politique letton
Aigars Vītols (né en 1976), joueur letton de basket-ball

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom letton